DDR1 bezeichnet folgende Artikel:

 DDR1 – erster Kanal des DDR-Fernsehens.
 DDR1 – DDR1-SDRAM („Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory 1“) ist ein Typ von Random Access Memory (RAM), verwendet werden sie hauptsächlich für Speichermodule des DIMM- bzw. SO-DIMM-Standards als Arbeitsspeicher in PCs und Laptops.

Abkürzung